Alexis Rambur (né en 1983), un joueur de basket-ball professionnel français ;
 Pierre Rambur (1801-1870), un médecin, malacologiste et entomologiste français.